Het seizoen 1975/76 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 7 september 1975 en eindigde op 2 mei 1976. De competitie werd gewonnen door KFC Winterslag.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Winterslag 
 KFC Diest 
 ROC de Montignies-sur-Sambre

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 KAA Gent (kampioen in Derde Klasse A)
 Patro Eisden (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Winterslag (kampioen)
 KV Kortrijk (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RAEC Mons 
 R. Tilleur FC
 K. Merksem SC

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2